Van Hool AG280T — сочленённый троллейбус бельгийского производства, совместно выпускавшийся фирмами Van Hool (механическая часть) и ACEC (электрическая часть). Эти троллейбусы используются только в одном городе — Генте (см. гентский троллейбус).

История создания 
В восьмидесятых годах было решено организовать в Генте троллейбусное движение. Создание троллейбусов было поручено фирмам Van Hool и ACEC. При этом преследовалась цель поддержки отечественной промышленности и создание нового экспортного продукта. Первый опытный троллейбус, получивший индекс Van Hool AG120T и номер 83 был создан в 1985 году. После испытаний он был разобран.

В 1987 и 1988 году было построено двадцать троллейбусов, все они поступили в Гент, где продолжают работать и сейчас. Официальная передача троллейбусов транспортному предприятию MIVG (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent, «Общество общественного транспорта Гента») состоялась 24 марта 1989 года, за день до открытия троллейбусного движения.

Технические характеристики 
 Серийные номера: 01-20
 Шасси: Van Hool AG 280T
 Электрооборудование: ACEC, Шарлеруа
 Кузов: Van Hool, Лир
 Сидячих мест: 46
 Стоячих мест: 85

Ссылки 

 Гентский троллейбус на странице, посвящённой троллейбусам Бельгии и Нидерландов

Троллейбусы по алфавиту
Сочленённые троллейбусы